Las siglas SPD pueden referirse a:

 Partido Socialdemócrata de Alemania, partido político alemán;
 Serial Presence Detect, tecnología para memorias RAM; o
 Subsecretaría de Prevención del Delito, organismo público chileno.